East Donyland
 West Donyland